Beechgrove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beechgrove (Ohio), im Darke County Grove
 Beechgrove (Tennessee), im Coffee County

Siehe auch:
 Beech Grove